Каменица је насељено место града Лознице у Мачванском округу. Према попису из 2011. било је 170 становника.

Демографија 
У насељу Каменица живи 137 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 37,2 година (37,4 код мушкараца и 36,9 код жена). У насељу има 66 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,86.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Лозници
Насељена места у Мачванском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији